Blantyre – miasto w Malawi
 Blantyre – dystrykt w Malawi
 Blantyre – miasto w Szkocji